Александр Григорьевич Погорелов:
* Погорелов, Александр Григорьевич (род. 1957) — советский альпинист, ЗМС .
 Погорелов, Александр Григорьевич (род. 1961) — советский гимнаст.